Copa portuguesa d'hoquei patins masculina
 Copa portuguesa d'hoquei patins femenina